Бояркино — названия населённых пунктов в России:
 Бояркино — село в городском округе Озёры Московской области.
 Бояркино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Бояркино — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Бояркино — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Бояркино — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Бояркино — село в Инзенском районе Ульяновской области.